

Cinema 
 Non dirmi addio (Sentimental Journey) – film del 1946 diretto da Walter Lang

Letteratura 
 Viaggio sentimentale (A Sentimental Journey through France and Italy. By Mr. Yorick) – opera di Laurence Sterne pubblicata fra il 1759 e il 1767

Musica 
 Sentimental Journey – brano musicale del 1944, composto da Les Brown e Ben Homer (musica) e Bud Green (parole), portato al successo da Doris Day
 Sentimental Journey – album di Ringo Starr del 1970
 Sentimental Journey – album di Lionel Hampton del 1985
 Sentimental Journey – brano musicale dei Pere Ubu del 1978, dall'album The Modern Dance
 Sentimental Journey – album di Lou Donaldson del 1995
 Sentimental Journey – album di Rosemary Clooney del 2001
 Sentimental Journey – album di Emmy Rossum del 2013

Televisione 
 Sentimental Journey – film per la televisione del 1984 diretto da James Goldstone

Altro 
 Sentimental Journey – raccolta fotografica di Nobuyoshi Araki del 1971
 Sentimental Journey – soprannome del Boeing B-29 Superfortress B-29-75-BW 44-70016
 Sentimental Journey – anime del 1998 ispirato al videogioco Sentimental Graffiti